Le terme breakbeat, mot anglais signifiant littéralement , peut renvoyer à plusieurs sujets :
 Le breakbeat, genre de musique électronique né dans les années 1970 aux États-Unis, caractérisé par les rythmes binaires très syncopés et les polyrythmes.
 Le breakbeat hardcore, également oldskool rave hardcore, genre de musique électronique né à la fin des années 1980 au Royaume-Uni, dérivé de l'acid house et de la techno hardcore.
 Breakbeat Kaos, label discographique indépendant britannique, axé drum and bass.